Флаг сельского поселения «Малосердо́бинский сельсовет» Малосердобинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры герба сельсовета: голубой треугольник с основанием вдоль нижнего края полотнища, поверх которого подобный белый треугольник с основанием в 1/3 длины полотнища; в голубой треугольник воткнут нижним концом красный щит с жёлтыми заклёпками по краю, на щите изображён жёлтый якорный крест».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба сельсовета.

Белый цвет полотнища означает чистоту помыслов малосердобинцев в их справедливой борьбе по защите южных рубежей Российского государства от набегов кочевых народов со стороны Дикого поля.

Голубая полоса означает реку Сердобу, на высоком берегу которой было основано село Малая Сердоба. Река Сердоба (от тюркского Сартаба) дала название сначала Сердобинской слободе, затем селу Малая Сердоба. Она имеет важное хозяйственное, историческое значение в жизни Малосердобинского края.

Красный щит означает собственно село Малую Сердобу, острог, первый храм во имя Архангела Михаила и первые постройки, которые в конце XVII, начале XVIII века были срублены прямо в липовом лесу на высоком берегу реки Сердобы.

Красный цвет означает храбрость, отвагу и смелость малосердобинцев при защите южных границ Российского государства от набегов кочевых народов.

Нижний угол щита, воткнутый в голубую полосу, означает, что река Сердоба была рубежом, на котором малосердобинцы утвердились для защиты своего Отечества от набегов кочевников.

Жёлтое (золотое) укрепление щита в виде креста якорной формы означает память о тех малосердобинцах, которые отдали жизни, защищая своё Отечество, как в Диком поле, в период Российской империи, так и по настоящее время. Это память о тех наших земляках — защитниках Отечества, имена которых мы никогда не узнаем.

Золотой крест якорной формы на щите означает также, что малосердобинцы защищали своё Отечество от неприятеля с благословения Святой Православной церкви.

Примечания